«Столкновение» () — драма режиссёра Пола Хаггиса, которая была представлена публике на кинофестивале в Торонто в сентябре 2004 года, а в 2005 году фильм был выпущен в международный прокат. Картина достаточно неожиданно для многих критиков обошла в конкурсе «Оскара» за лучший фильм считавшуюся фаворитом ленту «Горбатая гора».

Трёхкратный лауреат премии «Оскар» и двукратный лауреат премии BAFTA, а также двукратный номинант на премию «Золотой глобус».

Сюжет 
Фильм состоит из нескольких коротких историй, объединённых через несколько автомобильных аварий, перестрелок и ограблений машин под одной общей темой — я, я в мире, я в обществе. Практически все персонажи вовлекаются в конфликты, в ходе которых должны пересмотреть свои убеждения. Зритель также вынужден постоянно менять свои оценки персонажей. В каждой из восьми сюжетных линий режиссёр, помимо основной проблемы, ставит также проблему расизма, столкновения разных культур. Через эпизоды с этими персонажами фильм показывает реальность, реальность жизни и взаимоотношений в ней. Сюжетные линии переплетаются, однако зритель может увидеть, насколько непредсказуем и жесток может быть мир.

В ролях

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
  
 Обзор и критика фильма Роджер Эберт

Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Германии
Детективные фильмы США
Детективные фильмы Германии
Фильмы — лауреаты премии «Оскар»
Фильмы о расизме
Фильмы Lionsgate Films